Suszyna – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Radków
 Suszyna – dawna osada (niem. Ludwigshof) w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie bartoszyckim.
 Suszyna – polana w Pieninach